Bahamori bezeichnet verschiedene geographische Objekte in Osttimor:

 einen Suco, siehe Baha Mori
 einen Ort und Aldeia im Suco Caicua, siehe Bahamori (Caicua)
 einen Ort und Aldeia im Suco Gariuai, siehe Bahamori (Gariuai)
 einen Ort und Aldeia im Suco Ostico, siehe Bahamori (Ostico)
 einen Ort im Suco Uailili, siehe Uailili
 einen Ort im Suco Vemasse, siehe Vemasse